— название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Лагерная — река в Самарской области, приток Саврушки.
 Лагерная — река в Кемеровской области, правый приток Большого Тоза.
 Лагерная (Ларга) — река в Амурской области, правый приток Большого Ольдоя.
 Лагерная — железнодорожная станция в Республике Татарстан.
 Лагерная — сопка в Камчатском крае.
 Лагерная — коса в Красноярском крае.
 Лагерная — балка в Ростовской области.